Римнічелу () — комуна в Румунії, у повіті Бреїла.
 Римнічелу () — село в Румунії, у повіті Бреїла. Входить до складу комуни Римнічелу.
 Римнічелу () — комуна в Румунії, у повіті Бузеу.
 Римнічелу () — село в Румунії, у повіті Бузеу. Адміністративний центр комуни Римнічелу.